Lost Girl è un singolo del gruppo musicale britannico The Troggs pubblicato nel 1966.

Tracce 
 Lato A

 Lato B

Collegamenti esterni